Falcini ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Falcini (1848–1928), italienischer Priester, Titularbischof von Arethusa (1907), Bischof von San Miniato (1908–1928), siehe Liste der Bischöfe von San Miniato
 Domenico Falcini (1575–ca. 1632), italienischer Renaissancemaler und Graveur
 Giacomo Falcini (* 1981), italienischer Degenfechter, Mannschaftsbronzegewinner bei den Fechteuropameisterschaften 2003
 Luis Falcini (1889–1973), argentinischer Bildhauer und Kunsthistoriker
 Mariano Falcini (1804–1885), italienischer Architekt

Falcini steht für:
 Falcini (Schweizer Familie)